Claude Prost dit Lacuzon, résistant franc-comtois durant les guerres du  opposant la France et la Franche-Comté ;
 Claude Prost, militaire français qui fit carrière sous Napoléon.